Příjmení Barcal nosí více osobností:

 Antonín Barcal (1847–1927) – český pěvec, režisér a pedagog
 František Barcal (1837–1923) – česko-americký policejní kapitán a ochotník
 Jiří Barcal (* 1983) – český fotbalista

Česká příjmení